Jauréguiberry est un nom d'origine basque dont l'origine étymologique du mot est constituée des mots jauregi, qui signifie « château », et berri, qui signifie « neuf ».

Patronymes 

 David Jaureguiberry (né en 1976), joueur de football français ;
 Francis Jauréguiberry (né en 1954), sociologue français ;
 Horace Jauréguiberry (1849-1919), vice-amiral français, fils de Jean Bernard ;
 Jean Bernard Jauréguiberry  (1815-1887), amiral et homme politique français, deux fois ministre de la Marine, en 1879-1880 et en 1882-1883 ;
 Sandrine Jauréguiberry (née en 1973), joueuse de rugby à XV, plusieurs fois sélectionnée en équipe de France.

Toponymie 

 Jaureguiberry, station balnéaire du département de Canelones dans le sud de l'Uruguay ;
 Le palais des sports Jauréguiberry, une salle polyvalente située à l'entrée ouest de la ville de Toulon.

Navires de guerre 
 Jauréguiberry est un cuirassé à tourelles de la Marine nationale française, construit en 1893, désarmé en 1920, démoli en 1934.
  (D637) est un escorteur d'escadre français lancé en 1955, désarmé en 1977, de la . Le film Le Crabe-tambour fut tourné à son bord peu avant son désarmement.

Notes et références